Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der-Christenenkapel (Baarlo), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der-Christenenkapel (Machelen), een kapel in de Belgische gemeente Zulte